Roger II peut désigner :

 Roger II (-1123), bénédictin normand, onzième abbé du Mont Saint-Michel ;
 Roger II de Sicile (1095-1154), comte normand, fondateur du royaume de Sicile.
 Roger II de Foix, comte de Foix